Electrolux:

 Electrolux — шведская машиностроительная компания.
 Electrolux — род электрических скатов подсемейства нарковых. Единственный вид — Electrolux addisoni.